Идеализм (от  через ):

В философии:
 Идеализм — общее название философских учений, считающих идею основой всего существующего.

В психологии и обыденной речи:
 Перфекционизм — убеждение, что наилучшего результата можно (или нужно) достичь. В патологической форме — убеждение, что несовершенный результат работы неприемлем.

В музыке:
 Idealism — дебютный альбом немецкой электро-поп группы Digitalism.